Hydnaceae é uma família do reino fungi.

Gêneros 

Hydnaceae